Gildea steht für:

 Gildea-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika

Gildea ist der Familienname folgender Personen:

 James H. Gildea (1890–1988), US-amerikanischer Politiker
 Robert Gildea (* 1952), britischer Neuzeithistoriker